Джоан Кью́сак  — американская актриса. Обладательница премии «Эмми», двукратная номинантка на премию «Оскар».

Биография

Ранняя жизнь и образование 
Джоан родилась в Нью-Йорке, но её детство прошло в городе Эванстон, штат Иллинойс. Она выросла в ирландской католической семье и была вторым из пятерых детей, её отец — актёр Ричард Кьюсак, актёрами стали также её братья Джон и Билл и сёстры Энн и Сьюзи. Нэнси, её мать, была учителем математики в школе, а впоследствии и политической активисткой.

Кьюсак выпускница Висконсинского университета в Мадисоне, где в 1985-м году она получила степень бакалавра по английскому языку. Она также обучалась искусству импровизации в «The Story Theatre».

Карьера 
Дебютными фильмами Кьюсак были «Мой телохранитель» и «Разменная монета», однако последующие три года после своего дебюта она нигде не снималась. Только в 1983 году она снялась в картине «Класс», рассказывающей про слушателей элитного учебного заведения, которое готовило старшеклассников к поступлению в престижные университеты страны, а после в фильме «Шестнадцать свечей». Джоан посвящала много времени учёбе в университете, а сразу после того, как она окончила университет в 1985 году, её пригласили в популярное американское комедийное шоу «Субботним вечером в прямом эфире». В этом шоу она играла Салену, социально неадаптированную девушку, которая пыталась завязать отношения с парнем. Помимо этого, в некоторых выпусках шоу она пародировала Брук Шилдс, Джейн Фонду и Елизавету II.

Джоан Кьюсак играла во многих комедиях, в том числе в «Игрушках» с Робином Уильямсом и Майклом Гэмбоном и «Девять месяцев» с Хью Грантом и Джулианной Мур, много занималась озвучиванием мультфильмов. За роль в фильме «Деловая девушка» была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Джоан снималась в таких фильмах, как «Семейные ценности Аддамсов», «Телевизионные новости», «Замужем за мафией», «Дорога на Арлингтон», «Сбежавшая невеста» и «Школа рока». За фильм «Вход и выход» актриса удостоилась нескольких призов, в том числе American Comedy Award, «Спутник» и «Выбор критиков», а также выдвигалась на «Золотой глобус» и «Оскар».

С 2011 по 2015 годы Кьюсак снималась в сериале «Бесстыжие» в роли Шейлы Джексон, за которую она четыре раза номинировалась на премию «Эмми», выиграв награду с пятой попытки в 2015 году.

Личная жизнь 
Кьюсак в 1993 году вышла замуж за Ричарда Бёрка, у них два сына — Дилан и Майлс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии «Энни»
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США